Catedral de la Natividad puede referirse a:

 Catedral de la Natividad (Chisináu), catedral de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Chisináu, en Moldavia
 Catedral de la Natividad (El Cairo), catedral copta del El Cairo
 Catedral de la Natividad de Súzdal, iglesia ortodoxa de Súzdal, Rusia 
 Catedral de la Natividad de Riga, catedral de Riga, Letonia